Pikkusaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pikkusaaret (Ijo älvs delta), Norra Österbotten, Oulunkaari, 
2. Pikkusaaret (ö i Norra Österbotten, Koillismaa),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar